Robert Fendler ist der Name folgender Personen:

* Robert Fendler (Fußballspieler, 1921) (1921–??), österreichischer Fußballspieler 
 Robert Fendler (Fußballspieler, 1947) (1947–2008), österreichischer Fußballspieler